Монтоле́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10245.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 11 км к юго-востоку от Труа. Стоит на реке Барс.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 722 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 473 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 356 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 356 активных работали 335 человек (177 мужчин и 158 женщин), безработных было 21 (13 мужчин и 8 женщин). Среди 117 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об